Вигонь (Викунья) ( из кечуа) — близкое к ламам животное из семейства верблюдовых.
 Вигонь — шерсть такого животного, обычно красновато-бурого цвета, и тонкая ткань из этой шерсти.
 Вигонь — дешевая ткань из хлопка с примесью шерсти, напоминающая ткань из шерсти вигони.

Литература